Евге́ний Родио́нов:
 Родионов, Евгений Александрович (1977—1996) — рядовой пограничных войск Федеральной Пограничной Службы Российской Федерации, убитый в плену во время Первой чеченской войны.
 Родионов, Евгений Иванович (1928—2020) — контр-адмирал, военный историк.
 Родионов, Евгений Николаевич (1965—1996) — Герой Российской Федерации (1996).